In Rijnland -Palts
 Irsch (bij Saarburg)
 Trier-Irsch
 Irsch (Bitburg)

Personen
 Nikolaus Irsch - Duits geestelijke en kunsthistoricus

Zie ook
 Irschen